Calix kan avse:

 Calix – äldre stavning för Kalix
 Calix – det viktigaste föremålet bland nattvardskärlen, se Nattvardskalk
Calix AB – ett svenskt företag som tillverkar produkter för uppvärmning av drivaggregat, kupé och batteripack